Faletau ist der Nachname folgender Personen:
 Kuli Faletau (* 1963), tonganischer Rugby-Union-Spieler 
 Sione Faletau (* 1988), tonganischer Rugby-Union-Spieler
 Taulupe Faletau (* 1990), walisischer Rugby-Union-Spieler tonganischer Abstammung, Sohn von Kuli